Ryckman est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1955), joueur américain de baseball
 (c. 1642-1737), maire américian d’Albany
Edmond Baird Ryckman (1866-1934), homme politique canadien de l’Ontario 
 (né en 1959), homme d’affaires canadien de l’industrie de la musique
 (1937-2017), auteur et psychologue américain
 (né en 1971), homme politique américain du Kansas
 (1849-1929), homme politique canadien de l’Ontario

Noblesse
Famille de Ryckman, famille de la noblesse belge
André de Ryckman de Winghe (1795-1869), homme politique belge
Fernand de Ryckman de Betz (1871-1961), sénateur et banquier belge
Jean de Ryckman de Betz (1657-1743), militaire liégeois
Lambert de Ryckman (1664-1731), poète et jurisconsulte
Walerand-Lambert de Ryckman (1624-1694), miliaire et bourgmestre de Liège

Voir aussi

Homonymie de patronyme